Mitooma (plaats), stad in Oeganda
 Mitooma (district), district in Oeganda